Командно-штабная машина (КШМ) — боевая машина на броневой, танковой или автомобильной базе, которая предназначена для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск.

В сухопутных войсках для боевого управления уровня полк (бригада) — дивизия, за исключением специализированных машин управления ракетными и артиллерийскими подразделениями, используются командно-штабные машины (КШМ) —  БТР-50ПУ, БТР-60ПУ, Р-145БМ «Чайка», Р-149БМР «Кушетка-Б», БМП-1КШ «Поток-2», БМД-1КШ «Сорока». Для управления более низкого уровня (внутри батальонов) существуют машины управления, такие как БТР-60ПБК, БМП-1/2К, командирские танки Т-55К - Т-90К и т. п.

История

Некоторые образцы КШМ в Вооружённых силах стран постсоветского пространства 

Командно-штабные машины и комбинированные радиостанции
 Комплекс машин связи и управления Сухопутных войск
 Командно-штабная машина Р-145БМ
 Командно-штабная машина БМП-1КШТ
 Командно-штабная машина БМП-1 К
 Командно-штабная машина БТР-50 ПУ (БТР-50ПУМ)
 Командно-штабная машина БМД-1 КШ
 Командно-штабная машина МП-21
 Командно-штабная машина МП-31
 Командно-штабные машины Р-142 Н, Р-142НМ, Р-142-НМР
 Комбинированные радиостанции Р-125Б1, Р-125Б2

См. также 
 Бронепоезд
 Бронеавтомобиль
 Бронетранспортер

Литература 
 Андрющенко В. А., Пирожков П. А. Командно-штабные машины. Учебное пособие. — Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. — 112 с.

Ссылки 
 Командно-штабные машины (КШМ) Советской армии
 # 2_2 Системы управления и связи Вооружённых Сил
 Командно-штабная машина Р-149 БМР
 КШМ Р-145БМА на базе ГАЗ-233036

Бронетехника